2013  — две ты́сячи трина́дцать — может означать:

 натуральное число между 2012 и 2014.
 2013 год — невисокосный год григорианского календаря.

В литературе 
 2013 год в литературе

В кино и театре 
 2013 год в кино
 2013 год в театре

В музыке 
 2013 год в музыке

В науке 
 2013 год в науке